HMS Java je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Java (1806) 
 HMS Java (1811) 
 HMS Java (1815)

Java